Фінал Кубка Іспанії з футболу 2014 — футбольний матч, що відбувся 16 квітня 2014 року. У ньому визначився 112-й переможець кубку Іспанії.

Шлях до фіналу

Подробиці

Джерела 
 Матч на soccerway 

Фінали кубка Іспанії з футболу
2014 у футболі
Кубок Іспанії
Кубок Іспанії
2014 в іспанському спорті